Рафия:

 Рафия — растение семейства пальмовых
 Рафия — древнее название города Рафах в Палестинской автономии